Fußbach und Fussbach sind geographische Namen:

Ort:
 Fußbach (Gengenbach), Siedlungsplatz der Stadt Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Fußbach (Frischnaubach), rechter Zufluss des Frischnaubachs (zur Elz) bei Frischnau, Gemeinde Biederbach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Fußbach (Haubach), zwei Zuflüsse des Haubachs (zur Kinzig) im Stadtgebiet von Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg zwischen Fußbach und der Stadt selbst; flussabwärts:
 Fußbach (Haubach), linker Zufluss
 Alte Fußbach, linker Zufluss
 Fußbach (Lutter) linker Zufluss der Lutter (Aa) bei Bethel, kreisfreie Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Fußbach (Ringsbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Ringsbachs (zur Enz) bei Mettendorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Fußbach (Simmerbach), teils auch Fussbach, rechter Zufluss des Simmerbachs vor Simmern/Hunsrück, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Fußbach (Spiegelbach), rechter Zufluss des Spiegelbachs (zum Kaumbergbach, zur Triesting) in Markt Kaumberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Füßbach